Марал:
 Марал — восточноазиатский настоящий олень.
 Марал — местное название благородного оленя в Средней Азии и на Кавказе.
 «Марал» — охотничий карабин производства завода Ижмаш.
 «Марал» — название модификации ГТ-ТР вездехода марки ГТ-Т.
 Марал — эпический образ красавицы в карачаево-балкарской мифологии и охотничьих песнях.